

Armi 
 Rkm wz. 28, abbreviazione di Ręczny karabin maszynowy Browning wz. 1928 – versione polacca del fucile mitragliatore M1918 Browning Automatic Rifle

Codici 
 rkm – codice ISO 639-3 della lingua marka

Musica 
 R.K.M – componente del duo musicale portoricano R.K.M & Ken-Y